II. Sándor (XI. század) pápa
 II. Sándor (1198–1249) skót király
 II. Sándor (1429–1455) moldvai fejedelem
 II. Sándor (1818–1881) orosz cár

 II. Alexandrosz makedón király ( – Kr. e. 368-ban meggyilkolták)